Рэндом —  герой романов Роджера Желязны из серии «Хроники Амбера»
 Рэндом — случайная дочь Артура и Трисии из серии романов Дугласа Адамса Автостопом по Галактике.

См. также 
 Случайность
 Псевдослучайная величина